Piet Kuiper (1919-2002), Nederlands psychiater
Piet Kuiper (1934-2017), Nederlands plantenfysioloog